Herresingle under Brisbane International 2010 var herresingledelen af tennisturneringen under ATP World Tours Brisbane International i 2010. Radek Štěpánek var forsvarende mester, men tabte i finalen til Andy Roddick, 7–6(2), 7–6(7).

Seedning 

  Andy Roddick (Mester)
  Radek Štěpánek (Finale)
  Gaël Monfils (Semifinale)
  Tomáš Berdych ''(Semifinale)

 
<li>  Sam Querrey (Første Runde)
<li>  Jürgen Melzer (Første Runde)
<li>  Jérémy Chardy (Første Runde)
<li>  Thomaz Bellucci (Kvartfinale)

Finalen Single 
 Andy Roddick –  Radek Štěpánek, 7–6(2), 7–6(7).
 Det var Roddick's første titel i 2010 og hans 28ende samlet.

Første Sektion

Anden sektion 

ATP Tour 2010